Olean es el nombre de varias localidades en los Estados Unidos:

 Estado de Nueva York:
  Olean (Nueva York).
  Olean (pueblo).

 Estado de Misuri:
  Olean (Misuri).